Драган Павловић се може односити на:

Драган Павловић Шиља (1908–1942), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије
Драган Павловић Павке (1954—2019), играч, тренер и први човек КК Радивој Кораћ
Драган Павловић Латас (1960), македонски новинар српског порекла